Bagh (India), een census town in de Indiase staat Madhya Pradesh.
 Bagh (tuin), een soort Perzische tuin